Incatenata (Chained) – film del 1934 diretto da Clarence Brown
 Incatenata (The Chase) – film del 1946 diretto da Arthur Ripley